Castle kan syfta på följande:
 Castle (TV-serie) - amerikansk TV-serie
 Borg - svenska betydelsen av ordet Castle

Geografi

Storbritannien 

 Castle, Swansea, community i Wales,
 Castle, Cardiff, community i Wales,

USA 

 Castle (ort), Oklahoma, Okfuskee County, 

Robotskapade USAförgreningar